30-й Чемпионат Южной Америки сменил название на Кубок Америки и вновь изменил формулу розыгрыша. Теперь 9 команд (все за исключением действующего чемпиона Южной Америки), разбитые на 3 группы по 3 команды, в двухкруговом (дома и в гостях) турнире определяли 3-х полуфиналистов (четвёртым полуфиналистом становился действующий чемпион Южной Америки). Полуфиналы и финал также состояли из двух матчей. Впервые у турнира не было страны-хозяйки.

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Полуфиналы 

  вышла в финал с суммарным счётом 3:1.

 Суммарный счёт был ничейным (3:3),  вышла в финал по жребию.

Финал

Дополнительный матч

Лучшие бомбардиры 
4 мяча
  Леопольдо Луке
  Эрнесто Диас

3 мяча
  Марио Кемпес, Даниэль Киллер
  Овидио Мецца
  Данивал, Нелиньо, Пальинья, Роберто Батата
  Хуан Карлос Облитас, Освальдо Рамирес

2 мяча
  Освальдо Ардилес, Марио Санабрия
  Cosme da Silva (Кампос)
  Луис Аранеда, Мигель Анхель Гамбоа
  Кастро, Виллингтон Ортис
  Поло Каррера
  Уго Энрике Кьесе, Клементе Ролон
  Энрике Касаретто, Теофило Кубильяс, Перси Рохас

Примечания

Ссылки 
 Кубок Америки 1975 на RSSSF
 Кубок Америки 1975

Кубок Америки по футболу
Футбол в Южной Америке в 1975 году